Konkordanz (von lateinisch concordare „übereinstimmen“) steht für:

 Konkordanz (Archivwesen), eine sortierte Liste von Verweisen
 Konkordanz (Bibelwissenschaft), passende Bibelstellen zu Stichwörtern
 Konkordanz (Genetik), eine Methode der Vererbungslehre mit Hilfe der Zwillingsforschung
 Konkordanz (Geologie), die ungestörte Überlagerung verschiedener Gesteinsschichten
 das Maß an Übereinstimmung zwischen Beobachtern, siehe Interrater-Reliabilität
 Konkordanzdemokratie, Regierungsform mit Einbezug möglichst vieler politischer Kräfte
 Konkordanz (Maß), Schriftgröße von 48 Punkt
 Konkordanz (Medizin), eine Übereinstimmung von Messungen oder Beurteilungen
 Konkordanz (Sprachwissenschaft), ein grammatisches Phänomen
 Konkordanz (Textwissenschaft), alphabetische Liste der Suchbegriffe
 Konkordanz (Zeitschriften), Bezug zwischen den Artikeln verschiedensprachiger Ausgaben

Siehe auch:

 Crosskonkordanz
 Praktische Konkordanz